2733 км — железнодорожный остановочный пункт (тип населённого пункта) в Омском районе Омской области России. Входит в состав Богословского сельского поселения. Население  чел. () .

География 
2733 км находится на юге центральной части региона, в лесостепной полосе Барабинской низменности, относящейся к Западно-Сибирской равнине, примерно в 12 км к востоку от административных границ Омска.

История 
Поселение появилось при строительстве железной дороги. Здесь жили семьи тех, кто обслуживал железнодорожную инфраструктуру.

В соответствии с Законом Омской области от 30 июля 2004 года № 548-ОЗ «О границах и статусе муниципальных образований Омской области» железнодорожный остановочный пункт вошёл в состав образованного муниципального образования «Богословское сельское поселение».

Население

Гендерный состав 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 21 человек мужчин — 10, женщин — 11	(47,6 и 52,4 % соответственно)

Национальный состав 
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 83 % от общей численности населения в 18 чел..

Инфраструктура 
Железнодорожный остановочный пункт 2733 км.

Основа экономики — обслуживание путевого хозяйства Западно-Сибирской железной дороги.

Транспорт 
Просёлочные дороги. Автомобильный и железнодорожный транспорт.

Примечания

Ссылки 
 ж.-д.ост.пункт (нп) 	
 

Населённые пункты Омского района